Racine primitive
 Racine primitive modulo n
 Racine de l'unité primitive